Казимир Плеваков или Плеванов, известен и като Константин Плевак и Русин, е български опълченец и революционер от полски произход, войвода от Кресненско-Разложкото въстание.

Биография 
Роден е в дворянско семейство в полския град Люблин, тогава в Руската империя. Служи в руската армия. На 24 април 1877 г. е зачислен като унтерофицер в 4-та рота на 3-та дружина на Българското опълчение. На 29 юли е преведен в Конната сотня.

При избухването на Кресненско-Разложкото въстание е войвода на чета, която заедно с тези на Георги Караискаки, Павле Янков, Григор Огненов, Стефо Николов, Георги Пулевски, Коста Николов, Николица Македонски, Георги Око и Драгутин Новелич нахлува в Македония.

Бележки 

Български революционери
Участници в Кресненско-Разложкото въстание
Полски революционери
Български опълченци
Родени в Люблин
Поляци в България